«Комэск» — короткометражный художественный фильм, снятый режиссёром Геннадием Костюковым на Одесской киностудии в 1965 году.

Сюжет 
Даже после выхода на пенсию, бывшего командира эскадрильи никак не может отпустить тяга к выбранной им профессии. Он пользуется каждым удобным случаем, чтобы вновь побывать на небольшом аэродроме, где прошли его лучшие годы.

Как-то раз, через внучку, Петровича попросили срочно прибыть на аэродром. Водитель присланного за ним автомобиля рассказал, что молодой метеоролог Лида, категорически отказав вначале, всё-таки дала разрешение на вылет пилоту Цыганкову, которому не хватало двух полётных часов до выполнения нормы. Была непогода, самолёт попал в грозовой фронт. Пилот совершил вынужденную посадку, сел на просеке и погнул лопасть винта.

Командир отряда предложил комэску должность метеоролога, но старый лётчик, мечтавший о любой, связанной с небом работе, не может позволить себе воспользоваться этой ситуацией. У командира не было возможности быстро найти другого специалиста и, после первой вспышки гнева, он оставил девушку на прежнем месте.

В ролях 
 Николай Крючков — комэск Петрович
 Лора Ельчанинова — Зоя, его внучка
 Алла Демидова — Лидия Линяева, дежурный метеоролог
 Дмитрий Масанов — Роман Антонович, командир отряда
 Антонина Дмитриева — Зина, диспетчер аэропорта
 Вячеслав Шалевич — Саша Цыганков, пилот
 Геннадий Юхтин — Максим, пилот
 Радомир Василевский — зверолов
 Константин Смирнов — комсорг отряда
 Роман Хомятов — пилот
 Олег Фандера — пилот
 Игорь Стариков — пилот
 Людмила Платонова — стюардесса рейса Ленинград — Одесса
 К. Маринченко — Федотыч
 М. Бараболько — эпизод

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Владимир Валуцкий, Михаил Коршунов
 Режиссёр-постановщик: Геннадий Костюков
 Оператор-постановщик: Дмитрий Федоровский
 Композитор: Ю. Знатоков
 Художник-постановщик: Рубен Мурадян
 Режиссёр: Г. Чернышёва
 Звукооператор: Г. Конёнкин
 Художник по костюмам: Л. Толстых
 Художник-гримёр: В. Курносенко
 Ассистент по монтажу: Л. Кочержина
 Ассистент оператора: А. Ляшенко
 Ассистент художника: Б. Сапожников
 Редактор: И. Воробьёв
 Директор: М. Бараболько

Короткометражные фильмы СССР 1965 года
Короткометражные фильмы Одесской киностудии
Чёрно-белые фильмы СССР